La Copa Hopman 1999 jairo a la 9.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Australia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Croacia, Rumania y Sudáfrica. 

La competencia comenzará el 28 de diciembre de 1996 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Croacia

Francia vs. Estados Unidos

Australia vs. Francia

Croacia vs. Estados Unidos

Australia vs. Estados Unidos

Croacia vs. Francia

Grupo B

Tabla de posiciones

Rumania vs. Suiza

Alemania vs. Sudáfrica

Sudáfrica vs. Suiza

Alemania vs. Rumania

Rumania vs. Sudáfrica

Alemania vs. Suiza

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 1998